La saison 2016 du Championnat du Zimbabwe de football est la cinquante-quatrième édition de la première division professionnelle au Zimbabwe à poule unique, la National Premier Soccer League. Seize clubs prennent part au championnat qui prend la forme d'une poule unique où toutes les équipes se rencontrent deux fois au cours de la saison. En fin de saison, pour permettre l'extension du championnat à 18 équipes, seuls les deux derniers du classement sont directement relégués et remplacés par les quatre vainqueurs des poules régionales de Division One.

C'est le club de CAPS United qui remporte le championnat cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d’avance sur le  FC Platinum et sept sur le Highlanders FC. C'est le cinquième titre de champion du Zimbabwe de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 Mutare City FC reçoit une pénalité de trois points après avoir aligné un joueur normalement suspendu lors de la  journée.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Zimbabwe de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2016
Zimbabwe
2016 au Zimbabwe